Sant Feliu de Guíxols, ciutat del Baix Empordà
 Línia Sant Feliu - Girona, línia de ferrocarril històrica entre les ciutats de Sant Feliu de Guíxols i Girona
 Societat Fotogràfica de Guipúscoa, agrupació d'afeccionats a la fotografia de Guipúscoa, al País Basc
 San Francisco Giants, club de beisbol de la ciutat de San Francisco, als Estats Units
 Sparkassen-Finanzgruppe, xarxa de caixes d'estalvis d'Alemanya
 Grup de Forces Especials (del seu nom en anglès Special Force Group), unitat militar altament especialitzada
 Gramàtica sistèmica funcional (del seu nom en anglès Systemic Functional Grammar), model gramatical desenvolupat per Michael Halliday
 Gràfic de flux de senyal (del seu nom en anglès Signal-Flow Graph), tipus de diagrama de flux desenvolupat per Claude Shannon
 Sfg també és l'abreviatura de la shuangfengita, mineral de la classe dels sulfurs